Пулково:

 Пулково — місцевість у південній частині Санкт-Петербурга.
 Пулково (аеропорт) — аеропорт Санкт-Петербурга.
 Пулково (авіапідприємство) — до жовтня 2006 — російська авіакомпанія (приєднана до ГТК «Росія»).
 ПСК «Пулково» — російська промислово-будівельна корпорація.

Населені пункти 
 Пулково — село Ломоносовського району Ленінградської області.
 Пулково — село в Кінгісеппському районі Ленінградської області.

Див. також 
 Пулковський меридіан
 Пулковська обсерваторія